Major League Baseball peut désigner :
Major League Baseball, publié en 1980 sur Intellivision ;
Major League Baseball, publié en 1988 sur NES.